Хенаро Васкез Рохас има више значења:

 Хенаро Васкез Рохас (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенаро Васкез Рохас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенаро Васкез Рохас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику